Histoire de pi peut désigner :

 L'histoire du nombre π ;
 L'Histoire de Pi, roman fantastique.